Al-Malikijja – miasto w Bahrajnie
 Al-Malikijja – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Al-Malikijja – miasto w Syrii, w muhafazie Al-Hasaka